Křepice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křepice (okres Břeclav)
 Křepice (okres Znojmo)